Mazaraki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mazaráki (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Mazarakiá, ort, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar